GTG kan syfta på

 mobilspelstillverkaren Gold Town Games
 gymnasieskolan Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium
IATA:s kod för Grantsburg Municipal Airport, Grantsburg, Wisconsin